Schafberg kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Piz Minschuns, bergstopp, Trentino-Alto Adige,

Schweiz 

 Schafberg (bergstopp i Schweiz, Fribourg), 
 Wildhuser Schafberg, bergstopp, Sankt Gallen,

Österrike 

 Schafberg (kulle i Österrike, Wien), Wien Stadt, 
 Schafberg (berg i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar